The Concert (1921), een Amerikaanse filmkomedie van Victor Schertzinger
The Concert (1961), een Australische dramafilm van Rod Kinnear